

Населені пункти та їхні частини

 Аннополь — місто в Красницькому повіті Люблінського воєводства
 Аннополь — гміна в Красницькому повіті Люблінського воєводства
 Аннополь — село в гміні Грубешів Грубешівського повіту Люблінського воєводства
 Аннополь — село в гміні Коцьк Любартівського повіту Люблінського воєводства
 Аннополь — село в гміні Щавін-Косьцельни Ґостинінського повіту Мазовецького воєводства
 Аннополь — село в гміні Страхувка Воломінського повіту Мазовецького воєводства
 Аннополь — село в гміні Блендув Груєцького повіту Мазовецького воєводства
 Аннополь — село в гміні Пшасниш Пшасниського повіту Мазовецького воєводства
 Аннополь — село в гміні Ліскув Каліського повіту Великопольського воєводства
 Аннополь — частина міста Варшава в Мазовецькому воєводстві
 Аннополь — частина міста Сім'ятичі в Сім'ятицькому повіті Підляського воєводства
 Аннополь — частина села Руда-Талюбська в гміні Ґарволін Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства
 Аннополь — частина села Вйонзовна в гміні Вйонзовна Отвоцького повіту Мазовецького воєводства
 Аннополь — колонія в гміні Коцьк Любартівського повіту Люблінського воєводства
 Аннополь — колонія в гміні Жмудь Холмського повіту Люблінського воєводства
 Аннополь — колонія в гміні Ліскув Каліського повіту Великопольського воєводства
 Аннополь — осада в гміні Мейська Ґурка Равицького повіту Великопольського воєводства

Див. також 
 Аннопіль
 Ганнопіль

Примітки